Сан Матео дел Мар има више значења:

 Општина Сан Матео дел Мар (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Матео дел Мар (Сан Матео дел Мар, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику